Ендогуров — фамилия:

 
 Ендогуров, Николай Иванович — Георгиевский кавалер; капитан-лейтенант; № 1435; 26 ноября 1802.
 Ендогуров, Сергей Иванович (1864—1894) — русский акварелист, младший брат И. И. Ендогурова.

Ендогуровы — русский дворянский род, восходящий к XVII в.